Limestone é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Limestone (Alabama)
 Condado de Limestone (Texas)

Desambiguações de topônimos